Pilões, un comune brasiliano della Paraíba.
 Pilões, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.